Ве́льзер () — немецкая фамилия.

 Вельзеры — аугсбургский и нюрнбергский род купцов и патрициев:
 Вельзер, Маркус (1558—1614) — немецкий гуманист, историк, издатель и бургомистр Аугсбурга.
 Вельзер, Филиппина (1527—1580) — морганатическая супруга эрцгерцога Австрии Фердинанда II Габсбурга.
 Вельзер, Даниэль (род. 1983) — австрийский хоккеист.
 Вельзер, Курт (1929—1965) — австрийский националист.
 Вельзер-Мёст, Франц (род. 1960) — австрийский дирижёр.